EEE eller Eeekan syfta på:

 EEE – en musikgrupp Elise Einarsdotter Ensemble, se Elise Einarsdotter
 EEE – Nato landskod för Europa, se Lista över Natos landskoder
 Asus Eee PC –  en serie bärbara datorer av modellen ULPC tillverkade av Asus